Parchen ist der Name folgender Ortschaften:

 Parchen, ein Ortsteil der Stadt Genthin im Landkreis Jerichower Land im deutschen Bundesland Sachsen-Anhalt.
 Parchen (tschechisch: Prácheň), ein Ortsteil der Stadt Kamenický Šenov (Steinschönau) im Okres Česká Lípa (Bezirk Böhmisch Leipa) der Tschechischen Region Liberecký kraj.